Ро́бин Силвернэ́йгл (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в возрасте 10 лет.

Замужем, муж Chad Guidinger.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады